Der Thai League Cup 2010 war die erste Saison in der zweiten Ära eines Fußballwettbewerbs in Thailand. Das Turnier wurde von Toyota gesponsert und war daher auch als Toyota League Cup () bekannt.  Das Turnier begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 4. August 2010 und endete mit dem Finale am 21. November 2010.

Termine

Qualifikationsrunde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|4. August 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|11. August 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|18. August 2010

|}

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Thai League
 Thai League Cup 2010 bei rsssf.com

Fußballsaison 2010
Thai League Cup